La Sierpe (Spanje), een Spaanse gemeente
 La Sierpe (Cuba), een Cubaanse gemeente